L'un des trois petits cochons de Disney Nif-Nif, Naf-Naf et Nouf-Nouf
 NAF NAF, une marque et chaîne de magasins française de vêtements féminins